El Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo de 2012 (oficialmente Red Bull Indianapolis Grand Prix) fue la decimoprimera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Tuvo lugar en el fin de semana del 17 al 19 de agosto de 2012 en el Indianapolis Motor Speedway, situado en la ciudad de Indianapolis, Indiana, Estados Unidos.

La carrera de MotoGP fue ganada por Dani Pedrosa, seguido de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso. Marc Márquez fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Pol Espargaró y Julián Simón. La carrera de Moto3 fue ganada por Luis Salom, Sandro Cortese fue segundo y Jonas Folger tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo
Indianápolis
Deporte en Estados Unidos en 2012